Babettes gæstebud kan henvise til flere artikler:

 Babettes Gæstebud (novelle) – en novelle af Karen Blixen
 Babettes Gæstebud (film) – en film af Gabriel Axel, baseret på novellen